Rämmen kan syfta på:
Mellan 1891 och 1950 var stavningen Rämen
 Rämmens socken – socken i Värmland
 Rämmens landskommun – en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1971
 Rämmens församling – en tidigare församling i Karlstads stift –2010
 Rämmens kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Filipstads församling
 Rämmens distrikt – ett distrikt i Filipstads kommun 2016–
 Rämmens bruk – ett bruk i Filipstads kommun